Magyarországi születési arányszámok.

Élveszületés 

Élveszületés:

Nyers születési arányszám 

Nyers születési arányszám (%):

Teljes termékenységi arányszám 

Teljes termékenységi arányszám:

Anya életkora szerint 

Az élveszületések megoszlása az anya életkora szerint (2010):

Kapcsolódó szócikkek 

Országok termékenységi ráta szerinti listája
Magyarország népessége

Jegyzetek 

Születési arányszám
Születési arányszám